John Parke ist der Name folgender Personen:

* John Parke (Musiker) (1745–1829), englischer Oboist
 John Parke (Fußballspieler) (1937–2011), nordirischer Fußballspieler
 John Grubb Parke (1827–1900), US-amerikanischer Offizier